Bücherkommission steht für
 Kaiserliche Bücherkommission
 Sächsische Bücherkommission